

Życie codzienne 
 krupa – kasza otrzymana z ziarna, które zostało jedynie obłuszczone i ewentualnie wypolerowane, zachowująca w przybliżeniu jego kształt
 krupa – rodzaj opadu atmosferycznego

Geografia Polski 
 Krupa – część miasta Żelechów
 Krupa – przysiółek wsi Łazy-Dąbrowa w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Krupa – część wsi Wola Łaskarzewska w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Krupa – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów

Geografia innych krajów 
 Krupa – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Zieleniewicze
 Krupa – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Krupa
 Krupa – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Gornji Vakuf-Uskoplje
 Krupa – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w mieście Obrovac
 Krupa – wieś w Słowenii, w gminie Semič
 Krupa – wieś na Ukrainie, położona w rejonie łuckim na Wołyniu
 Krupa – rzeka w Chorwacji
 Krupa – potok na Słowacji

Ludzie noszący nazwisko Krupa 
 Olek Krupa – polski aktor
 Anna Krupa – laureatka nagrody „Człowiek bez barier 2007”, aktorka
 Błażej Krupa – kierowca i pilot rajdowy
 Damian Krupa – polski lekkoatleta
 Dariusz Krupa (ujednoznacznienie)
 Gene Krupa – amerykański perkusista jazzowy
 Jacek Krupa – polityk
 Joanna Krupa (ujednoznacznienie)
 Katarzyna Krupa – polska piłkarka
 Marcin Krupa – polski polityk
 Michał Krupa – żołnierz podziemia niepodległościowego
 Monika Krupa – polska szachistka
 Piotr Krupa (ujednoznacznienie)
 Ryszard Krupa – polski operator dźwięku
 Tadeusz Krupa – polski naukowiec
 Urszula Krupa – polska polityk
 Witold Krupa – pilot
 Wojciech Krupa – pilot

Zobacz też 
 Krupice, Krupin, Krupińskie, Krupka, Krupki, Krupówka, Krupy, Bosanska Krupa, Krupa na Uni

Przypisy